Арешев — фамилия; имеет женскую форму Арешева.
 Арешев, Михаил Васильевич (1876 — ?) — военный деятель Российской империи и Первой Армянской Республики.
 Арешев, Пётр Артемьевич (1915—1976) — советский архитектор, построил ряд жилых зданий, гостиницу и несколько мостов.